Свиная — топоним на Украине:

 Свиная — малая река в Одесской области, впадает в Палиевский залив.
 Свиная — до 1945 г. название села Веснянка в Староконстантиновском районе Хмельницкой области.
 Свиная — до 1945 г. название села Луговое в Ярмолинецком районе Хмельницкой области.